Чи́риково — железнодорожная станция в Липецком районе Липецкой области.

Была построена в 1868 году с открытием линии Грязи — Елец. Получила своё название по селу Чириково, которое располагалось неподалёку; сегодня это часть села Новодмитриевка.

При станции существовал также посёлок Чириково.

Расписание станции

Примечания 

Липецкий район
Закрытые железнодорожные станции
Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области